

Баїмово — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Баїмово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Баїмово — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан